«Шту́тгарт» () — профессиональный немецкий футбольный клуб из одноимённого города. Основан 9 сентября 1893 года. Часть системы спортивного общества «Штутгарт». Домашним стадионом клуба является «Мерседес-Бенц Арена», вмещающая 60 449 зрителей.

История

Конец XIX и первая половина XX веков 
История футбольного клуба началась в конце XIX-го века, а основан он был в 1893 году, как студенческая регбийная команда. Лишь спустя почти 20 лет в 1912 году клуб начал заниматься футболом. Спортивная ассоциация Штутгарта, в которую входит футбольный клуб, на сегодняшний день насчитывает более 40 000 членов. Но широкую известность ассоциация получила именно благодаря спортивным достижениям футбольной команды, которая пять раз становилась чемпионом Германии и трижды выигрывала национальный кубок.

Вторая половина XX века 
В первые годы своего существования «Штутгарт» был крепким середняком турнирной таблицы. Лишь в 50-х годах к клубу приходят настоящие успехи, когда на пост руководителя пришёл Роберт Шлинц. За восемь лет руководства «однорукий Роберт» (футбольный специалист потерял свою левую руку в результате автокатастрофы), команда завоевала четыре трофея. Среди них чемпионство в национальном первенстве 1950-го и 1952-го годов, а также победы в Кубке Германии в 1954 и 1958 годах. Однако, в состав сборной Германии не вошёл ни один представитель «Штутгарта», так как то поколение футболистов не считалось звёздным.

С появлением в клубе Карелца Фостера, Ханси Мюллера и Оттмара Хитцфельда, команда начала демонстрировать более яркий и атакующий футбол. Однако в этот период, конца 70-х начала 80-х, «Штутгарту», которым руководил Ханс-Юрген Зундерманн, постоянно чего-то не хватало для достижения чемпионского результата. Команда за пять сезонов, после возвращения в Бундеслигу, дважды занимала 2-е и один раз 3-е место в турнирной таблице. В сезоне 1981/82 годов «Штутгарт» занял 9-е место, после чего Зундерманн был уволен, а на его пост был приглашён Хельмут Бентаус. Новый тренер тут же вернул клуб в привычный статус призёра, заняв в сезоне 1983 года 3-е место, а в следующем сезоне «Штутгарт» выиграл своё третье чемпионство. Оно же стало первым золотом со времён создания Бундеслиги. В 1989 году команде удалось дойти до финала Кубка УЕФА, где клуб уступил по сумме двух матчей итальянскому «Наполи» 4:5, в котором на тот момент играл Диего Марадона.

В 1992 году клубом руководил Кристоф Даум, которому в первый же полный сезон своего пребывания на посту главного тренера удалось привести команду к четвёртому титулу чемпионов Германии. В середине 1996-го года на пост тренера был приглашён молодой и перспективный Йоахим Лёв, который до этого в «Штутгарте» занимал пост помощника главного тренера. В дальнейшем Лёв достиг поста наставника сборной Германии. При всём этом двухлетний этап карьеры Лёва в «Штутгарте» назвать очень удачным трудно. В 1997 году клуб выиграл Кубок Германии, а в чемпионате того же года команда финишировала четвёртой. Тот же результат в национальном первенстве ожидал «Штутгарт» и на следующий год, а в финале Кубка Обладателей Кубков в Стокгольме клуб уступил «Челси» со счётом 0:1.

Начало XXI века 

С приходом в «Штутгарт» на пост главного тренера Феликса Магата, начинается новейшая история клуба. Прозванный «Железным Феликсом», новый руководитель делал ставку на молодёжь, которая ориентируясь на опытнейшего капитана команды Красимира Балакова быстро росла. В 2003 году «Штутгарт» занял 2-е место в национальном первенстве. В то время в клубе появились такие игроки как Александр Глеб, Филипп Лам, Кевин Кураньи, Тимо Хильдебранд и другие. С уходом Феликса Магата в «Баварию» руководство клуба решило не сворачивать с пути доверия собственным воспитанникам. На пост главного тренера был приглашён Армин Фе, которому в 2007 году удалось привести «Штутгарт» к пятому титулу чемпионов Германии. В том же году молодой нападающий клуба Марио Гомес был удостоен звания лучшего футболиста Германии. До этого игроки «Штутгарта» этого звания удостаивались лишь дважды: в 1982 году Карл-Хайнц Фёрстер, а в 1998-м Юрген Клинсманн.
В Лиге Европы 2012/2013 команда стартовала с 4-го квалификационного раунда. Соперник — московское «Динамо», находящееся на последнем месте в своём чемпионате. Дома «Штутгарт» выиграл 2:0 благодаря дублю Ведада Ибишевича. Поединок на «Арене Химки» завершился со счётом 1:1. «Штутгарт» попал в группу E вместе со «Стяуа», «Копенгагеном» и «Мольде».

Результаты выступлений с 1963 года

Дерби и ультрас 
У «Штутгарта» есть несколько главных соперников и дерби: штутгартское дерби — противостояние с «Штутгартер Кикерс», южно-германское дерби — противостояние с мюнхенской «Баварией». Данное противостояние — не только клубов, но и городов (Штутгарт и Мюнхен), и даже регионов (Баден-Вюртемберг и Бавария). Также важный соперник — «Карлсруэ».

Одна из известных ультрас-групп — это «Commando Cannstatt 1997», которая была основана в 1997 году.

Друзьями считаются «Ройтлинген 05», «Сент-Этьен» («Magic Fans») и «Чезена». Имеются контакты и с фанатами других клубов, но поддерживаются они отдельными группами.

Титулы

Национальные титулы 
 Чемпионат Германии
 Чемпион (5): 1950, 1952, 1983/84, 1991/92, 2006/07
 Вице-чемпион (4): 1935, 1953, 1978/79, 2002/03
 Бронзовый призёр (4): 1979/80, 1980/81, 1982/83, 2008/09
 Кубок Германии
 Обладатель (3): 1954, 1958, 1997
 Финалист (3): 1986, 2007, 2013
 Суперкубок Германии
 Обладатель: 1992
 Кубок немецкой лиги
 Финалист (3): 1997, 1998, 2005
 Вторая Бундеслига
 Чемпион (2): 1976/77, 2016/17
 Вице-чемпион: 2019/20

Европейские титулы 
 Кубок УЕФА
 Финалист: 1988/89
 Кубок обладателей кубков УЕФА
 Финалист: 1997/98
 Кубок Интертото
 Обладатель (3): 2000, 2002, 2008
 Кубок часов
 Обладатель: 2010

Рекорды 
Рекордсмены по количеству игр

По состоянию на 18 февраля 2023 года

Рекордсмены по количеству голов

По состоянию на 18 февраля 2023 года

Текущий состав 

 По состоянию на 8 февраля 2023 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Трансферы 2022/2023

Лето

Пришли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Свободный агент

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Свободный агент

Зима

Пришли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Свободный агент

Ушли 

* В аренду

Тренеры

Текущий тренерский штаб

Тренеры с 1924 года 
Менеджеры клуба с 1924 года:

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Германии
ФК «Штутгарт»